Diori peut faire référence à :

Patronymes  
 Hamani Diori (1916-1989), homme d'État nigérien. 
 Aïchatou Diori (1928-1974), femme politique nigérienne peule, épouse d'Hamani Diori.
  (1945 -2011), leader politique nigérien, fils d'Hamani Diori.
 Abdoulaye Diori Kadidiatou Ly (née en 1952), juge nigérienne, veuve d'Abdoulaye Hamani Diori.
  (1975-) diplomate nigérien, fils d'Abdoulaye Hamani Diori.
 Aisha Diori, militante nigériane, fille d'Abdoulaye Hamani Diori.

Toponymes 
 Diori-Yagha, une commune située dans le département de Solhan, au Burkina Faso.
 Dienbendé-Diori, une commune située dans le département de Soudougui au Burkina Faso.
 Aéroport international Diori Hamani, un aéroport du Niger.